Prairie County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Prairie County (Montana)
 Prairie County (Arkansas)